Desa Klepek kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klepek (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 112,15), Jawa Timur, 
 Desa Klepek (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 111,93), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar